Irle steht für:
 Irle-Brauerei in Kaan-Marienborn
 Walzen Irle, deutscher Walzenhersteller

Irle ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Irle (1949–2021), deutscher Mathematiker
 Eddie Irle (* 1980), deutscher Schauspieler
 Gerhard Irle (1922–2008), deutscher Psychiater
 Hans Irle (1925–1998), deutscher Schauspieler
 Heinrich Irle (1856–1902), Kreisrat in Büdingen
 Johann Jakob Irle (1843–1924), deutscher Missionar in Deutsch-Südwestafrika
 Lothar Irle (1905–1974), Siegerländer Heimatforscher und Schriftsteller
 Martin Irle (1927–2013), deutscher Sozialpsychologe
 Rolf Irle (* 1935), deutscher Musikethnologe

Siehe auch:
 Sammlung Rolf Irle, Sammlung außereuropäischer Musikinstrumente; bildet das Musikinstrumentenmuseum Wolfenbüttel